Die Abkürzung RFA steht für:
 Flugplatz Rafaï in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Code)
 Radio Free Asia, einen US-amerikanischen Auslandssender
 Radiofrequenzablation, eine medizinische Methode zur lokalen Zerstörung von Gewebe
 Regulierungsfolgenabschätzung (Schweiz), Abschätzung von Auswirkungen eines Eingriffs des Staates (Gesetze, Regulierungen etc.) für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft, auch für Bund, Kantone und Gemeinden
 République fédérale d'Allemagne, französisch für Bundesrepublik Deutschland
 República Federal de Alemania, spanisch für Bundesrepublik Deutschland
 Reservefeldwebelanwärter, siehe Feldwebelanwärter
 Rocket Factory Augsburg, deutsches Raumfahrtunternehmen, siehe RFA One
 Royal Fleet Auxiliary, die Hilfsschiffe der Royal Navy
 Röntgenfluoreszenzanalyse, einen Begriff aus der Materialanalytik
 Rundfunkanstalt

Die Abkürzung RfA steht für:
 Reichsversicherungsanstalt für Angestellte

Abkürzung